L'edizione 1946-47 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Norrköping.

Capocannoniere del torneo fu Gunnar Gren (IFK Göteborg), con 18 reti.

Classifica finale

Verdetti
IFK Norrköping campione di Svezia 1946-47.
Örebro SK e Billingsfors IK retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947
Campionato svedese di calcio